Landtagswahlkreis 62 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Tübingen (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Tuttlingen (1956 bis 1972)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Oldenburg-Mitte/Süd (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Winsen (2003)
 Landtagswahlkreis Lüneburg-Land (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Achim-Verden (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Duisburg II (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Duisburg III (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Wesel I (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Düsseldorf-Mettmann III (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Essen III (1958 und 1962)
 Landtagswahlkreis Essen-Borbeck-Karnap (1947 bis 1954)

in Sachsen:
 Wahlkreis Chemnitz IV (1990)